Riegelsbach ist ein Gewässername:

 Riegelsbach (Gauangelbach), rechter Zufluss des Gauangelbachs am Lindenhof, Stadtteil Gauangelloch, Leimen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Riegelsbach (Main), linker Zufluss des Mains in Seligenstadt, Landkreis Offenbach, Hessen
 Riegelsbach (Thyra), linker Zufluss der Thyra nach Stadt Stolberg (Harz), Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Riegelbach